Nositelky jména Anna Habsburská:
 Anna Habsburská (1280–1327), provdaná braniborská markraběnka a poté vratislavská vévodkyně
 dcera Albrechta I.
 Anna Habsburská (1318–1343), provdaná bavorská vévodkyně a poté gorická vévodkyně
dcera Fridricha I. Sličného
 Anna Habsburská (1432–1462), provdaná lucemburská vévodkyně a thüringenská lankraběnka
dcera Albrechta II. a manželka lucemburského vévody Viléma III.
 Anna Habsburská (1528–1590), provdaná bavorská vévodkyně
dcera císaře Svaté říše římské Ferdinanda I. a manželka bavorského vévody Albrechta V.
 Anna Habsburská (1549–1580), provdaná španělská a portugalská královna
dcera císaře Svaté říše římské Maxmiliána II. a manželka španělského a portugalského krále Filipa II./I.
 Anna Habsburská (1573–1598), provdaná královna polská a švédská
dcera rakouského arcivévody Karla II. a manželka polského a švédského krále Zikmunda III. Vasy
 Anna Habsburská (1585–1618), provdaná císařovna Svaté říše římské, královna česká, uherská a chorvatská
 dcera tyrolského hraběte Ferdinanda II. a manželka císaře Svaté říše římské Matyáše Habsburského
 Anna Habsburská (1601–1666), provdaná francouzská královna a regentka
dcera španělského a portugalského krále Filipa III./II. a manželka francouzského krále Ludvíka XIII.